Agnes Friesinger (1984), een Duits voormalig langebaanschaatsster
Anni Friesinger (1977), een Duits voormalig langebaanschaatsster en olympisch kampioene
Jan Friesinger (1980), een Duits voormalig langebaanschaatser
Team Friesinger, een voormalige Duitse schaatsploeg